The Cleaner (2008–2009) – amerykański serial  nadawany przez stację A&E od 15 lipca 2008 r. W Polsce nadawany przez stację AXN od 31 stycznia 2009. Serial wyprodukowany został przez CBS Television Studios.

Obsada 
 Benjamin Bratt jako William 
 Grace Park jako Akani 
 Kevin Michael Richardson jako Darnell Mc Dowell 
 Liliana Mumy jako Lula 
 Amy Price-Francis jako Mellissa Banks 
 Esteban Powell jako Arnie Swenton 
 Dion Basco jako Leo Ngyuen 
 Brett DelBuono jako Ben Banks 
 Hazel Dean jako Heather Lewis 
 James Immekus jako Zachary Giles 
 Suzan Brittan jako Sylvie Efros 
 Dominic Renda jako pan Giles

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 Oficjalna strona (ang.)

Amerykańskie telewizyjne seriale obyczajowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne zakończone w 2009
Seriale telewizyjne osadzone w Los Angeles
Programy telewizji A&E
Seriale wytwórni CBS Paramount Television
Seriale wytwórni CBS Television Studios